Pierre Avril peut désigner :
 Pierre Avril (né au XVIe siècle), imprimeur-libraire et monnayeur à Angers ;
 Pierre Avril (v. 1607-1676), imprimeur du Roy, de monseigneur l'évêque et de l'université d'Angers, fils ou neveu du précédent ;
 Pierre Avril (né en 1930), juriste et universitaire français, spécialiste du droit constitutionnel ;
 Pierre Avril (né en 1972), écrivain français spécialiste du rock et des musiques actuelles ;